Дебют Бонгкла́уда ( или ) — неортодоксальный шахматный дебют, начинающийся ходами:
1. e2-e4 e7-e5
2. Крe1-e2?

Считается шуточным дебютом, ассоциируется с шахматным интернет-юмором. Его использование может поставить белых в невыгодное положение, поскольку те добровольно усложнят для себя игру. Стримеры на Twitch, в том числе гроссмейстер Хикару Накамура, использовали Бонгклауд в онлайн-партиях в блиц, включая игры против соперников высокого класса; дебют также применял чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. Название данного дебюта применимо и к другим дебютным последовательностям, в которых один из игроков делает второй ход королём.

Вариантами дебюта Бонгклауда являются дебюты ферзевой и слоновой пешек, после которых белый король делает ход по диагонали.

Происхождение 
Считается, что название дебюта происходит от пользователя Chess.com «Lenny_Bongcloud», который использовал его без особого успеха, или в более общем смысле от отсылки к бонгу: устройству, используемому для курения каннабиса. Использование дебюта в шутку поддержал Эндрю Фаббро, автор руководства «Побеждая с Бонгклаудом». Иногда этот дебют используется в качестве издёвки над противником, подразумевая, что игрок не считает своего противника соответствующим своему уровню мастерства.

Ход королём на e2 нарушает общепринятые принципы шахматной стратегии: не позволяет рокироваться, препятствует развитию ферзя и белопольного слона, открывает короля, делая его уязвимым, теряет темп и не делает ничего для улучшения позиции белых. Отсутствие какой-либо компенсации, в отличие от некоторых других сомнительных дебютов, оставляет Бонгклауд далеко за рамками традиционной шахматной практики. В посте на Twitter английский гроссмейстер Найджел Шорт описал Бонгклауд как «оскорбление шахмат».

Использование игроками высокого класса 
Гроссмейстер Хикару Накамура использовал атаку Бонгклауд в онлайн-партиях в блиц. Он создал новый аккаунт на Chess.com, где играл исключительно данный дебют во время прямых трансляций на Twitch, с целью достичь рейтинга в 3000 единиц, которого он достиг 21 января 2021 года. В 2018 году Накамура трижды использовал данный дебют в партиях с гроссмейстером Левоном Ароняном во время чемпионата по быстрым шахматам, проведённого Chess.com: Накамура выиграл одну из трёх партий, две других проиграл. Хикару Накамура также применял Бонгклауд против гроссмейстеров Владимира Доброва и Уэсли Со на чемпионате по быстрым шахматам в 2019 году, обе партии Накамура выиграл. 19 сентября 2020 года Накамура использовал данный дебют в партии против гроссмейстера Джеффри Сюна, в финальном туре онлайн-турнира по рапиду и блицу в Сент-Луисе, где также одержал победу.

15 марта 2021 года Магнус Карлсен, играя за белых, сыграл Бонгклауд в партии против самого Хикару Накамуры в турнире Magnus Carlsen Invitational. Накамура сыграл зеркально, и Kрe8-e7 на втором ходу привел к позиции на доске под названием «Двойной Бонгклауд». Игра была намеренно сведена в ничью троекратным повторением ходов обоими игроками. Партия произошла в последнем туре вступительного этапа турнира, и оба игрока уже вышли в следующий этап плей-офф, так что результат партии не имел для них никакого значения. Это было первое зарегистрированное появление 1. e2-e4 e7-e5 2. Kрe1-e2 Kрe8-e7 в крупном турнире. Популярность дебюта Бонгклауда возросла после данной партии.

Несмотря на свои очевидные недостатки, использование такого шуточного дебюта может также иметь психологический эффект: после победы Карлсена над Уэсли Со в блиц-турнире 2020 года, где первый сыграл 1. f2-f3 (дебют Гедульта, или дебют Барнса), за которым последовало 2. Крe1-f2 — вариант, который также относится к Бонгклауду — американский гроссмейстер отметил, что поражение в партии с таким дебютом стало для него сокрушительным.

См. также 
 Дебют королевских пешек

Примечания 

Открытые дебюты